Златанце је насеље у Србији у општини Црна Трава у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 85 становника.

Село Златанце смештено је источно од варошице Црне Траве, на благо нагнутим западним падинама Плане (Орловца — Станикиног крста). Добило је име по средишној махали (данас Будићевој) у којој је 1935. године отворена основа школа.

Порекло становништва 
Златанска махала добила је назив по имену првог досељеника Златана.
Ово пространо село састоји се из следећих махала: 
 Златанци (5к)
 Попадисци (ЗЗк)
 Чаушеви (8к)
 Чуршисци (7к)
 Дубисци (6к)
 Макинци (8к)
 Весинци (5к)
 Голусци (7к)
 Лулинци (5к)
 Лепојинци (14к)
 Славкoвци (5к)
 Блатарци (9к)
 Баркинци (2к)
 Вујинци (15к)
 Чукурусци (6к)
 Струмићеви (8к)
 Горњи Струмићеви (11к)

Демографија 
У насељу Златанце живи 147 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 56,0 година (51,7 код мушкараца и 59,8 код жена). У насељу има 77 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,05.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Црној Трави
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији